La Brizzi Big Band è un gruppo jazz italiano in formazione Big Band, nato nel 1992 a Pratovecchio (AR) e tuttora in attività.

Storia 

Nata grazie alla volontà di alcuni musicisti appassionati di jazz della filarmonica "E. Brizzi" di Pratovecchio (AR), fin dai primi anni '90 la BBB si è esibita in varie località della Toscana e della Marche, ma anche in Germania nella città di Norimberga, Rothenburg ob der Tauber e Uffenheim ed in Svizzera nelle città di Troghen e San Gallo.

Nel 1998 la Brizzi Big Band ha partecipato a "Metropoli Jazz", importante cartellone internazionale di musica Jazz organizzato dalla Provincia di Milano.
La BBB è stata inoltre promotrice di interessanti progetti, come ad esempio Jazzorchéstra, ove vi è stata la collaborazione di special guests come Rosario Giuliani, Stefano "Cocco" Cantini, Marco Tamburini, Fabrizio Bosso, Roberto Rossi e Luca Begonia.

Direzione 

La direzione della Brizzi Big Band è affidata a Leonardo Rossi, nato a Bibbiena (AR) nel 1962. 
Il Maestro Rossi si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano in Direzione d'Orchestra e al Conservatorio di Firenze in Strumentazione e Direzione per Orchestra di Fiati.
Ha frequentato i corsi della Berklee Clinics ed è direttore della Brizzi Big Band dal 1994.

Formazione 
L'organico è quello tipico di una Big Band con i suoi 20 elementi.
La formazione attuale vede:

Fiati:
Sax alto: Walter Donati, Roberto Buoncompagni
Sax tenore: Benedetto Burchini, Alberto Bartolini
Sax baritono: Michela Ciampelli
Trombe: Maurizio Pasqui, Palmiro Giuliani, Graziano Norcini, Andrea Donnini, Paolo Cuccaro
Tromboni: Paolo Giusti, Massimo Fabbri, Marco Lenzi, Simon Chiappelli

Sezione ritmica:
Chitarra: Fabio Roveri
Basso: Mauro Maurizi
Batteria: Andrea Nocentini
Percussioni: Sergio Seri
Pianoforte, Direzione ed Arrangiamenti: Leonardo Rossi
Vocalist: Cristiana Brunelli

Collegamenti esterni
 

Gruppi e musicisti della Toscana